Carrie puede estar referido o vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Literatura 
 Carrie (novela), novela del escritor Stephen King.

Filmografía 
 Carrie (película de 1952), película del año 1952, basada en una novela de Theodore Dreiser, dirigida por William Wyler.
 Carrie (película de 1976), película del año 1976 basada en la novela de Stephen King, dirigida por Brian De Palma.
 Carrie 2: La Ira, segunda parte de la anterior película del año 1976, realizada en el año 1999.
 Carrie (película de 2002), nueva versión del filme realizada en 2002.
 Carrie (película de 2013), nueva adaptación de la novela de Stephen King realizada en 2013.

Música 
 Carrie (canción), balada de 1987 de la banda sueca de rock Europe.